Filozoa é um agrupamento monofilético dentro do clado Opisthokonta. Ele inclui os animais e seus parentes unicelulares mais próximos (aqueles organismos que são mais próximos dos animais do que dos fungos ou do Mesomycetozoea).

Cladograma

Eucariontes